Bogatyrjow (russ.) Bahatyrou (weißruss.) ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Wassiljewitsch Bogatyrjow (1913–2003), sowjetischer bzw. weißrussischer Komponist, siehe Anatol Bahatyrou
 Semjon Semjonowitsch Bogatyrjow (1890–1960), sowjetischer Musikwissenschaftler und Komponist

Siehe auch:
 Ewiger Kalender#Der Ewige Dauerkalender, Kalendertabelle von W. Bogatyrjow (Ewiger Kalender)